Камиль Алиев:
 Алиев, Камиль Магомедсалихович (род. 1947) — российский общественный деятель.
 Алиев, Камиль Мусеиб оглы (1921—2005) — советский художник ковров.
 Алиев, Камиль Хидирильясович (род. 1991) — азербайджанский паралимпиец.